Luxaviation Belgium (также известная под названием Abelag Aviation) — бельгийская чартерная авиакомпания, базирующаяся в аэропорте Брюсселя.

Luxaviation Belgium является дочерней компанией Luxaviation Group, второго по величине бизнес-оператора в мире.

История 
Авиакомпания была основана в 1964 году.

В 1995 она поглотила авиакомпанию Labda Jet, а в 2005 авиакомпанию Sky Service.
В 2013 году была приобретена компанией Luxaviation.

В 2014 году авиакомпания отметила 50 лет безаварийных полётов.

В 2016 году авиакомпания стала выполнять полёты под именем Luxaviation Belgium. Также сменил название терминал Abelag — с ноября 2016 он называется ExecuJet. Это название используется для терминалов под управлением Luxaviation.

В 2016 году авиакомпания открыла новый ангар для обслуживания и хранения самолётов в аэропорту Кортрейк-Вевелгем.

В сентябре 2019 года правительство Бельгии одобрило решение взять в аренду на 12 лет два самолёта авиакомпании. В январе 2020 соглашение было подписано.

Флот 
В октбяре 2016 года флот состоял из:

 1 Beechcraft King Air 200
 3 Cessna Citation CJ2
 2 Cessna Citation CJ3
 6 Cessna Citation Excel
 3 Dassault Falcon 2000
 2 Dassault Falcon 7X
 3 Learjet 45

Примечания 

Авиакомпании Бельгии